Kamano peut désigner :
 Elie Kamano (1984-), chanteur, auteur, compositeur guinéen ;
 François Kamano (1996), footballeur guinéen ;
  (1974-), actrice américaine.